Мануела Мельгг (28 серпня 1983(1983-08-28), Бруніко, Провінція Больцано, Трентіно-Альто-Адідже, Італія) — колишня італійська гірськолижниця.
 Манфред Мельгг (3 червня 1982(1982-06-03), Бруніко, Провінція Больцано, Трентіно-Альто-Адідже, Італія) — італійський гірськолижник.